Cette liste des unités urbaines françaises recense les unités urbaines de métropole ou des départements et régions d'outre-mer comptant plus de , classées selon leur population au dernier recensement en vigueur.

Appelée « agglomération » dans le langage courant, une unité urbaine est, selon la définition de l'Insee, le regroupement d'au moins  au sein d'un espace bâti continu. Si elle regroupe généralement une ville-centre et sa banlieue, l'unité urbaine peut se limiter à une seule commune, comme celle d'Ajaccio. Elle peut également avoir plusieurs villes-centres, comme celle de Douai - Lens, qui en a quatre.

L'Insee ne recensant pas la population de Nouvelle-Calédonie ni de Polynésie française, d'une part, l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie et l'Institut de la statistique de la Polynésie française ne délimitant pas d'unité urbaine sur les territoires de ces collectivités, d'autre part, les agglomérations de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie ( en 2014), de Papeete, dans l'île de Tahiti (plus de  en 2012), et la commune néo-calédonienne de Dumbéa ( en 2014) ne figurent pas dans ce tableau.

Liste des unités urbaines de plus de  

La population au recensement de 2020 est la population légale en vigueur au .

Communes de plus de  n'étant pas ville-centre d'une unité urbaine 
Ces communes font toutes partie d'une unité urbaine dont elles ne sont pas la ou l'une des villes-centres. Le Tampon, avec  habitants en , est la commune la plus peuplée à être définie comme ville-centre sans figurer dans le nom de son unité urbaine, l'unité urbaine de Saint-Pierre.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Aire d'attraction d'une ville
 Unité urbaine
 Liste des communes de France les plus peuplées

Liens externes 
 Insee, Liste nationale des unités urbaines, 2015.
 Insee, Population en 2007 des unités urbaines françaises selon le zonage de 2010, 2010.

Unité urbaine en France
Unite urbaine